Шепак може да се односи на:
 Шепак Доњи, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Шепак Горњи, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Средњи Шепак, насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ